Денежкино — посёлок Ивдельского городского округа Свердловской области России.

Географическое положение 
Посёлок Денежкино муниципального образования «Ивдельский городской округ» расположен в 54 километрах (по автодороге в 87 километрах) к югу от города Ивдель, на правом берегу реки Сосьва, выше устья правого притока реки Сама. Автомобильное сообщение с посёлком затруднено из-за отсутствия автомобильного моста через реку Сосьва. В посёлке имеется железнодорожная станция Сама Свердловской железной дороги направления Серов – Полуночное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ивдельского городского округа